La prova de 3 metres trampolí femení es va disputar el 26 i el 27 de juliol de 2013 a la Piscina Municipal de Montjuïc de Barcelona. La preliminar i la semifinal es va celebrar el dia 26, i la final el dia 27.

Resultats 
Blau: Classificats per la semifinal

Verd: Classificats per la final

Referències 

Campionat del Món de natació de 2013